Angry Birds#Seria gier Angry Birds
 Angry Birds 2 (film)